Dans la sexualité, l’ondinisme ou urophilie est une paraphilie liée à l'urine.
 En médecine, l’ondinisme ou syndrome d'Ondine est un syndrome respiratoire.